Världsmästerskapet i ishockey för herrar 2007 för herrar spelades i Ryssland mellan 27 april och 13 maj 2007 och var det 71:a världsmästerskapet i ishockey för herrar. Spelorter var Moskva och dess grannstad Mytisjtji. Kanada blev världsmästare efter att ha besegrat Finland med 4–2 i finalen. Ryssland vann bronsmatchen mot Sverige med 4–1.

Inför turneringen var Ryssland förhandsfavoriter att vinna hela turneringen, och de flesta experter trodde att de skulle möta Kanada i finalen. Men så blev det alltså inte.

Det var 71:a gången som ishockey-VM spelades. Turneringen hölls av International Ice Hockey Federation (IIHF). Värdnationen inkluderat deltog 16 lag i mästerskapet som bestod av 56 matcher. Att VM 2007 skulle äga rum i Ryssland bestämdes 2003. Ryssland anordnade även VM år 2000, och VM spelades i det tidigare Sovjetunionen 1957, 1973, 1979 och 1986.

Vid samma poäng gick resultat vid inbördes möte före målskillnad i samtliga grupper.

Toppdivisionen

Spelartrupper

Huvuddomare
Vjatjeslav Bulanov, Ryssland
Ole Hansen, Norge
Peter Jonak, Slovakien
Danny Kurmann, Kanada
Guy Pellerin, Kanada
Brent Reiber, Schweiz
Jyri Rönn, Finland
Richard Schütz, Tyskland
Marcus Vinnerborg, Sverige

Spelplatser

Första gruppspelet 
Det första gruppspelet gick till på det sättet att de tre bästa i varje grupp gick vidare till gruppspel två. Lagen tog med sig resultaten från möten med de lag som gick vidare i gruppspelet. I gruppspel två fick de möta de tre bästa lagen från en annan grupp. Det sista i respektive grupp i det första gruppspelet laget gick till nedflyttningsserien och fick spela om fortsatt spel i A-VM.

Vid oavgjort efter full tid spelades sudden death i fem minuter. Fälldes inget avgörande då gick matchen till straffar.

Grupp A 

Alla tider är lokala (GMT +4)

Grupp B

Alla tider är lokala (GMT +4)

Grupp C 

Alla tider är lokala (GMT +4)

Grupp D 

Alla tider är lokala (GMT +4)

Mellanrunda
Alla lagen fick med sig resultaten från de matcher man spelat mot lagen i samma grupp – såväl poäng som målskillnad. De tre lagen som mött varandra en gång tidigare mötte inte varandra igen, istället mötte man de tre nya lagen en gång var. Fyra lag från varje grupp gick vidare till kvartsfinal.

Grupp E

Alla tider är lokala (GMT +4)

Grupp F

Alla tider är lokala (GMT +4)

Slutspel

Resultat

Kvartsfinaler
Alla tider är lokala (GMT +4)

Semifinaler
Alla tider är lokala (GMT +4)

Bronsmatch
Alla tider är lokala (GMT +4)

Final

Alla tider är lokala (GMT +4)

Nedflyttningsserie
De två sista i nedflyttningsserien fick spela VM:s Division I 2008 och ersätts till A-VM 2008 av Frankrike och Slovenien. De två första i nedflyttningsserien får fortsätta att spela A-VM även nästa säsong.

Alla tider är lokala (GMT +4)

Statistik

Turneringens priser
Bästa spelare utsedda av förbundsledningen:
Bästa målvakt:  Kari Lehtonen
Bästa försvarare:  Andrej Andrejevitj Markov
Bästa forward:  Aleksej Morozov
Mest värdefulla spelare:  Rick Nash

Medias all-starlag:
Målvakt:  Kari Lehtonen
Backar:  Petteri Nummelin,  Andrej Andrejevitj Markov
Kedja:  Aleksej Morozov,  Jevgenij Malkin,  Rick Nash

Poängliga

Målvaktsliga

IIHF TV-bolag
Österrike: 
 Österrisk: ORF 
 Övriga: ORF SPORT PLUS
Kanada: 
 Engelsk: TSN
 Fransk: RDS
Tjeckien: Česká televize (ČT2, ČT4 SPORT)
Denmark: TV2 Sport
Finland: Yle
Frankrike: Sport+
Tyskland: 
 Tysk: ARD , ZDF
 Övriga: DSF
Lettland: TV3
Norge: 
 Norsk: NRK
 Övriga: SportN, Viasat Sport 3
Ryssland: Sport
Slovakien: STV
Slovenien: RTV Slovenija
Sverige: Viasat
Schweiz:
 Tysk: SF2
 Fransk: TSR2
 Italiensk: TSI 2
Ukraina: Megasport

Division I 

De tolv lagen rankade i divisionen under det egentliga VM:et spelade i VM Division I. Lagen var uppdelade i två grupper, A och B, som spelade alla mot alla, och där de två gruppvinnarna kvalificerade sig till nästa års VM, VM i ishockey 2008. De två lag som slutade på sistaplatserna i respektive grupp, flyttades ned till Division II.

Grupp A
Grupp A spelades i Qiqihar, Kina.

Grupp B
Grupp B avgjordes i Hala Tivoli, Ljubljana, Slovenien.

Division II 

De tolv lagen rankade i divisionen under Division I spelade i VM Division II. Lagen var uppdelade i två grupper, A och B, som spelade alla mot alla, och där de två gruppvinnarna kvalificerade sig till nästa års VM Division I. De två lag som slutade på sistaplatserna i respektive grupp, flyttades ned i Division III.

Grupp A
Grupp A spelades i Dom Sportova, Zagreb, Kroatien.

Grupp B
Grupp B avgjordes i Mok-Dong Arena, Seoul, Sydkorea. Den 30 mars 2007 – endast tre dagar innan turneringsstart – anmälde Nordkorea återbud till turneringen och därför genomfördes spel med endast fem lag i gruppen.

Division III 
Den lägsta divisionen i VM, Division III, spelades i Dundalk Ice Dome, Dundalk, Irland. Sex lag var ursprungligen anmälda, men laget från Armenien anmälde återbud och därför blev turneringen genomförd med endast fem lag. Mongoliet deltog för första gången i VM i ishockey. De två bäst placerade lagen flyttades upp i Division II.

Total slutställning

Referenser

Källor
SFRP'S Hockey Archive

Externa länkar

Världsmästerskapet i ishockey för herrar 2007